Penther ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Penther (1837–1887), polnisch-österreichischer Porträt-, Genre- und Historienmaler
 Johann Friedrich Penther (1693–1749), deutscher Mathematiker und Architekturtheoretiker
 Karol Dubicz-Penther (1892–1945), polnischer Diplomat

Siehe auch:
 Penter
 Pender
 Benter